Das International Austrian Indoor Championships 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 22. bis 28. Februar 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
1993